Parco Virgiliano, a Napoli (anche Parco delle Rimembranze)
Parco Virgiliano, a Roma (anche Parco Nemorense)

Pagine correlate 
Parco Vergiliano, a Piedigrotta (Napoli)